Esta es la séptima edición de la aparición de los Torneos WTA Premier 5, los cuales son inferiores tanto en distribución de puntaje como en distribución de premios a los Premier Mandatory, además continúa con su aparición desde el 2009.

Torneos

Resultados

Desarrollo de los Torneos

Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Dubái

Individuales

Dobles

Roma

Individuales

Dobles

Toronto

Individuales

Dobles

Cincinnati

Individuales

Dobles

Wuhan

Individuales

Dobles

Referencias

Enlaces externos
Asociación Femenina de Tenis (WTA) Página oficial
Federación Internacional de Tenis (ITF) Página oficial

<noinclude>

Tenis en 2015
Torneos WTA Premier 5 en 2015